Дже́рри А́ндерсон (; урожд. Джеральд Александр Абрахамс, ; 14 апреля 1929 года — 26 декабря 2012 года) — британский телевизионный и кинопродюсер, режиссер, писатель. Кавалер ордена Британской империи. Стал знаменит благодаря своим научно-фантастическим анимационным фильмам и сериалам, которые приобрели огромную мировую популярность в 1960-х годах. Андерсон работал в собственной особой технике кукольной анимации, которую назвал Supermarionation, используя для съемок марионетки с встроенными электроприводами и электронными компонентами. В частности, электроника и радиоуправление использовались для обеспечения движения губ и глаз марионеток. Основной особенностью работ Андерсона являлось использование им очень реалистичных масштабных моделей сложной техники, что, в сочетании со впечатляющими и довольно сложными для своего времени спецэффектами, принесло его сериалам и фильмам большую популярность.

Творчество 
Первой телевизионной работой Андерсона был детский анимационный сериал «Приключения Твизла» () 1957 года. Затем Андерсон снял ставшие известными сериалы «Суперкар» (, 1961—1962; первый выполненный в технике Supermarionation) и «Файрбол XL5» (, 1962), проложившие его продукции дорогу на американское телевидение. В середине 1960-х Андерсон создал свой самый успешный сериал — «Тандербёрды: Международные спасатели» (). На волне популярности сериала «Тандербёрды» по его мотивам были созданы ещё два полнометражных анимационных фильма: «Предвестники бури, вперед!» () и «Предвестники бури 6» (), оба имевшие значительный кассовый успех. В 1967—1968 годах на экраны вышел еще один сериал Андерсона, ставший очень популярным — «Капитан Скарлет и мистероны».

С начала 1970-х популярность кукольный анимации стала уменьшаться и карьера Андерсона пошла на спад. Новый этап начался в начале 1980-х годов, когда у телеаудитории возникла ностальгия по прошлым работам Андерсона, подогретая повторными показами его сериалов по субботам в Великобритании и Австралии.

Последний карьерный всплеск Андерсона пришелся на начало 2000-х, когда в 2005 году на экраны был выпущен римейк сериала «Капитан Скарлет и мистероны» под названием «Новый капитан Скарлет» (), но выполненный уже при помощи трехмерной компьютерной анимации вместо кукольной.

Свои самые успешные работы в 1960-х Джерри Андерсон создавал в творческом союзе со своей женой Сильвией, которая работала над дизайном и костюмами персонажей, в то время как сам Андерсон больше работал над миниатюрными моделями техники, зданий и интерьеров, а также над спецэффектами. Джерри и Сильвия основали компанию AP Films (APF), позже переименованную в Century 21 Productions, под эгидой которой и проводились съемки. Их брак распался в 1980 году.

Джейми Андерсон, Сын Джерри Андерсона и его последней жены Мэри Робинс, тоже стал телепродюсером и получил известность за свою работу над сериалом «Доктор Кто». Также Джейми Андерсон уделяет много внимания сохранению творческого наследия отца.

Избранная фильмография

Сериалы 

 Приключения Твизла (The Adventures of Twizzle; 1957—1959)
 Torchy the Battery Boy (только первый сезон; 1960)
 Four Feather Falls (1960)
 Суперкар (Supercar; 1961—1962)
 Файрбол XL5 (Fireball XL5; 1962—1963)
 Stingray (1964—1965)
 Тандербёрды: Международные спасатели (Thunderbirds; 1965—1966)
 Капитан Скарлет и мистероны (Captain Scarlet and the Mysterons; 1967—1968)
 Joe 90 (1968—1969)
 The Secret Service (1969)
 UFO (1970—1971)
 The Protectors (1972—1974)
 Space: 1999 (1975—1977)
 The Day After Tomorrow (1976)
 Terrahawks (1983—1986)
 Dick Spanner, P.I. (1987)
 Space Precinct (1994—1995)
 Lavender Castle (1999)
 Новый капитан Скарлет; 2005)

Фильмы 
 Crossroads to Crime (1960)
 Предвестники бури, вперед! (Thunderbirds Are Go; 1966)
 Предвестники бури 6 (Thunderbird 6; 1968)
 Путешествие по ту сторону Солнца (Doppelgänger; 1969)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джерри Андерсона

Мультипликаторы Великобритании
Режиссёры Великобритании
Кинопродюсеры Великобритании
Телепродюсеры Великобритании
Родившиеся в 1929 году
Умершие в 2012 году